Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2010 celebrats a la ciutat de Vancouver (Canadà) es disputà una prova individual de patinatge artístic sobre gel en categoria mixta per parelles en la modalitat de dansa, que formà part del programa oficial dels Jocs.

Les proves es disputaren entre els dies 19 i 22 de febrer de 2010 a les instal·lacions del Pacific Coliseum. Participaren un total de 46 patindors de 15 comitès nacionals diferents.

Resultats

Figures obligatòries

Dansa Original

Programa lliure

Resultats finals

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Patinatge artístic 2010: dansa 
  www.vancouver2010.com - Patinatge artístic

Patinatge artístic als Jocs Olímpics d'hivern de 2010